Hannig steht für:

 Hannig, ein Familienname – siehe dort zu Namensträgern
 Hannig (Vladiken), böhmisches Adelsgeschlecht

 Hannigbahn auf die Hannigalp im Wallis

Siehe auch:
 Hanning – Hannich (Begriffsklärungen)